Conglomerato – tipo di roccia
 Conglomerato – grande compagnia divisa in settori che si occupano di affari molto diversi
 Conglomerato mediatico
 Conglomerato cementizio
 Conglomerato bituminoso
 Conglomerati – libro di Andrea Zanzotto